Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1988.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 32. Jahrgang (1988), Heft 5 (fälschlicherweise mit 33. Jahrgang bezeichnet)

1988
Tennisturnier 1988